Municipio de Tywappity puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Tywappity (condado de Misisipi, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Misisipi.
 Municipio de Tywappity (condado de Scott, Misuri), un municipio ubicado en el condado de Scott.